Карнарвон:

 Карнарвон — город в Великобритании.
 Карнарвон — средневековый замок в Великобритании.
 Карнарвон — аэропорт в Великобритании.
 Карнарвон Таун — футбольная команда, выступающая в Валлийской Премьер-лиге.

 Карнарвон — город и порт в Австралии
 Карнарвон — аэропорт в Австралии. 

 Карнарвон — город в ЮАР.
 FV221 «Карнарвон» («Caernarvon») — британский послевоенный тяжелый танк.

См. также 
 Граф Карнарвон